Piz Cuolmet ist der Name folgender Berggipfel im Kanton Graubünden:

 Piz Cuolmet (Albula-Alpen) (2817 m), Gipfel bei Bergün Filisur
 Piz Cuolmet (Glarner Alpen) (2727 m), Gipfel bei Disentis/Mustér

Siehe auch:
 Cuolmet